Lombardia Trophy 2018 – drugie zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Challenger Series 2018/2019. Zawody rozgrywano od 12 do 16 września 2018 roku w hali Ice Lab w Bergamo.

W konkurencji solistów wygrał Japończyk Shōma Uno, zaś w konkurencji solistek Rosjanka Jelizawieta Tuktamyszewa. Wśród par sportowych zwycięstwo odnieśli Rosjanie Natalja Zabijako i Aleksandr Enbiert. W parach tanecznych triumfowali reprezentanci gospodarzy Charlene Guignard i Marco Fabbri.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2018
2018 w łyżwiarstwie figurowym
2018 we Włoszech
Sport w Bergamo